James Chamanga (Luanshya, 2 de fevereiro de 1980) é um ex-futebolista da Zâmbia.

Carreira 
Chamanga integrou a Seleção Zambiana de Futebol que disputou o Campeonato Africano das Nações de 2013.

Títulos 
 Zambia
 Campeonato Africano das Nações: 2012

Zanaco FC
 Campeonato de Zâmbia : 2005

Ligações externas
 national-football-teams.com

Futebolistas da Zâmbia
Futebolistas do Makumbi Stars
Futebolistas do City of Lusaka
Futebolistas do National Assembly
Futebolistas do Zanaco FC
Futebolistas do Bush Bucks Football Club
Futebolistas do SuperSport United FC
Futebolistas do Swallows Football Club
Futebolistas do Dalian Shide
Futebolistas do Liaoning Whowin